Hours se pueden referir a:

 El plural de la unidad de tiempo, hora
 Una expresión de cronometra utilizar el reloj de 24 horas sistema (p. ej. "1300 horas")

Geografía 

 Hours (Pirineos Atlánticos), una comuna en Francia.

Libros 

 Hours (Las Horas), novela de 1998 escrita por Michael Cunningham.

Cine y televisión 

 Hours (Las Horas), película de 2002, dirigida por Stephen Daldry.
 Hours, una película de 2013 de thriller-drama, protagonizada por Paul Walker.

Música

Álbumes 

 Hours..., álbum del músico británico David Bowie, de 1999.
 Hours, segundo álbum de estudio del grupo Funeral For A Friend, de 2005.

Canciones 

 Hours, una canción para televisión, incluida en el álbum Return to cookie mountain.

Véase también
Hora (desambiguación)